Čínské jméno Ma Lin má více známých nositelů:

 Ma Lin (Příběhy od jezerního břehu), fiktivní postava Příběhů od jezerního břehu,
 Ma Lin (malíř), čínský malíř 13. století, syn Ma Jüana,
 ma Lin (generál) († 1619) , čínský generál
 Ma Lin (politik) (1873–1945), čínský politik, 1931–1938 předseda vlády provincie Čching-chaj,
 Ma Lin (učitel) (* 1924), vicekancléř Chinese University of Hong Kong (1978–1987),
 Ma Lin (fotbalista) (* 1962), čínský fotbalista,
 Ma Lin (* 1980), čínský hráč stolního tenisu.

Externí odkazy